Ровоа́м (, Рехав’ам — «умножающий народ») — библейский персонаж, основатель Иудейского царства, преемник своего отца Соломона. Его матерью была аммонитянка  . Ровоам царствовал 17 лет (; ). В настоящее время не существует внебиблейских подтверждений его существования.

Биография

Основание Иудейского царства 
Ровоам являлся законным наследником израильского царя Соломона, однако навлёк на себя гнев народа, отказавшись снизить налоги, установившиеся при отце (). Народ, собравшись в Сихеме (Шхеме), восстал и отделился от Ровоама. На стороне царя осталось только колено Иуды и половина колена Вениамина, в то время как десять северных колен основали новое Израильское царство и избрали себе царём Иеровоама I. Ровоам задумал отвоевать десять колен, ведь у него была регулярная армия отца, но Иеровоам был зятем фараона, который был заинтересован в разъединении единого государства на два. В случае попытки подавить сепаратизм Ровоаму пришлось бы воевать и с египетскими войсками, тогда он мог бы потерять и оставшиеся владения. Также пророк Самей предупредил его о безнадёжности этой затеи. Согласно тексту Библии, это отпадение было наказанием за грехи Соломона, отца Ровоама. Во всё царствование Ровоама между ним и Иеровоамом I шла война.

Война с Египтом 
На пятом году царствования Ровоама фараон Шешонк I (Сусаким) напал на Иудею, разграбил Иерусалим и Иерусалимский храм и превратил Иудейское царство в вассала Древнего Египта. В Карнаке на одном из памятников Шешонка сохранился перечень взятых городов Иудеи.

Ровоам умер на 58-м году жизни, в 915 году до н. э. (по хронологии Уильяма Олбрайта, по Эрлихману он правил ещё и в следующем, 914 году до н. э.), и был похоронен в Иерусалиме ().

Семья 
У Ровоама было 18 жён и 60 наложниц, от которых родилось 28 сыновей и 60 дочерей ().

Упоминания в культуре 
Барельеф с бегущим от народного восстания Ровоамом размещён в первом кругу Дантова чистилища, где караются гордецы.

Другие значения 
 В Англии «Ровоамом» (Rehoboam) называется бутылка вина, вмещающая 4,5 литра или 6 «бутылок» (единиц объёма). См. шампанское.

Ссылки 
 Мелахим I // Тора Онлайн

Цари Иудеи
Правители Азии X века до н. э.
Дом Давида
Библейские правители X века до н. э.